Slovo odcizení může znamenat: 
 krádež
 odcizení (psychologie) – psychický stav, jehož projevy jsou osamocení i vzdalování od sebe sama, své identity, svého prostředí a svých bližních, nuda, zoufalství a bezmocnost, pocit ztráty kontroly nad realitou (alienation, estrangement)
 odcizení (filosofie) – Hegelova a Marxova teorie odcizení

Související články  
 zcizení